Jméno a příjmení Ladislav Hanus má více nositelů:

 Ladislav Hanus (1907–1994) – slovenský duchovní, historik umění a morální teolog
 Ladislav Hanus (pedagog) (1890–1943) – český učitel, překladatel a příslušník protifašistického odboje
 Ladislav Hanus (sběratel) (1865–???) – sběratel v oboru numismatik